Ви́ктор Беля́ев:
 Беляев, Виктор Григорьевич (1926—2008) — советский и украинский литературовед.
 Беляев, Виктор Иванович (1902—1976) — советский арабист.
 Беляев, Виктор Михайлович (1888—1968) — российский музыковед.
 Беляев, Виктор Николаевич (1886—1953) — советский авиаконструктор.
 Беляев, Виктор Петрович (1908—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.